Argenta – nome proprio di persona italiano femminile
 Argenta – banca belga
 Fiat Argenta – automobile italiana

Geografia 
 Argenta – città del Canada della Columbia Britannica
 Argenta – comune italiano della Provincia di Ferrara
 Argenta – villaggio statunitense nella Contea di Macon, Illinois

Persone 
 L'Argenta – nome d'arte di Giovan Battista Aleotti, architetto italiano
 Ataúlfo Argenta – direttore d'orchestra e pianista spagnolo
 Nancy Argenta – cantante canadese

Pagine correlate 
 Argento (disambigua)
 Argent (disambigua)
 L'Argent